

Italia

Lazio 
 Chiesa di Sant'Eusebio – Roma

Liguria 
 Chiesa di Sant'Eusebio – Finale Ligure
 Chiesa di Sant'Eusebio – Molassana, quartiere di Genova

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Eusebio – Agrate Brianza
 Chiesa di Sant'Eusebio – Arconate
 Chiesa di Sant'Eusebio – Berzo Demo
 Chiesa di Sant'Eusebio – Casciago
 Chiesa di Sant'Eusebio –  Milano, chiesa demolita
 Chiesa di Sant'Eusebio – Pasturo
 Chiesa di Sant'Eusebio – Pavia
 Chiesa dei Santi Eusebio e Vittore – Peglio
 Chiesetta di Sant'Eusebio – Cinisello Balsamo

Marche 
 Chiesa di Sant'Eusebio – Sant'Angelo in Vado

Piemonte 
 Cattedrale di Sant'Eusebio – Vercelli
 Chiesa di Sant'Eusebio – Camagna Monferrato
 Chiesa di Sant'Eusebio – Moncrivello
 Chiesa di Sant'Eusebio – Pisano
 Chiesa di Sant'Eusebio al Masero – Masero, frazione di Scarmagno

Toscana 
 Chiesa di Sant'Eusebio – Firenze

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Eusebio – Torra, frazione di Predaia

Svizzera 
 Chiesa di Sant'Eusebio – Castel San Pietro